Harold Shaw – pilota della Indianapolis 500 (1906-1941)
Harold Shaw – atleta di football americano (1974-vivente)
Harold M. Shaw
Harold Watkins Shaw – nome anagrafico di Watkins Shaw (1911-1996), musicologo formatosi al Wadham College